Shyam Srinivasan ist der Name folgender Personen:

* Shyam Srinivasan (Unternehmer), indischer Unternehmer 
 Shyam Srinivasan (Pokerspieler) (* 1981), kanadischer Pokerspieler